Vogüé peut désigner :

Patronyme 
Plusieurs membres de la famille de Vogüé portent ce nom de famille :
 Adalbert de Vogüé (1924-2011), moine bénédictin et ermite, fils de Melchior de Vogüé (1893-1965), spécialiste de la Règle de saint Benoît
 Antoine de Vogüé (1923-1998), homme politique agriculteur et résistant français
 Arnaud de Vogüé (1904-1988), dit colonel Colomb, résistant français
 Arthur de Vogüé (1858-1924), comte de Vogüé, ancien maire de Commarin et membre de la commission des antiquités de la Côte-d’Or. 
 Cerice de Vogüé (1732-1812), marquis de Vogüé, lieutenant général des armées du roi et député du Vivarais aux États généraux en 1789
 Jean de Vogüé (1898-1972), résistant français
 Léonce de Vogüé (1805-1877), homme politique et agriculteur français
 Louis de Vogüé (1868-1948), marquis de Vogüé, propriétaire terrien et industriel français 
  :
 Melchior de Vogüé (1829-1916), diplomate et archéologue
 Melchior de Vogüé (1893-1965), banquier, puis moine bénédictin
 Eugène-Melchior de Vogüé (1848-1910), écrivain
  Robert-Jean de Voguë  (1896-1976), résistant directeur du champagne Moët & Chandon.

Toponyme 
 Vogüé, village de l'Ardèche
 Château de Vogüé situé sur la commune du même nom
 Hôtel de Vogüé à Dijon
 Hôtel de Vogüé à Paris

Autres usages 
 Ligne de Vogüé à Lalevade-d'Ardèche, ligne de chemin de fer ardéchoise

Notes et références 

Homonymie de toponyme